Mauerbach und Mauerbacher Graben sind geographische Namen:

Gemeinde:
 Mauerbach, Marktgemeinde im Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Gewässer:
 Mauerbach (Aschauer Ache), linker Zufluss der Aschauer Ache bei Gründau, Gemeinde Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol
 Mauerbach (Pielach), rechter Zufluss der Pielach zwischen Neuhofen, Gemeinde Dunkelsteinerwald, und Loosdorf, beide Bezirk Melk, Niederösterreich
 Mauerbach (Schönheitsbach), rechter Zufluss des Schönheitsbachs (zum Schwarzbach, zum Rhein bei Wittlaer) beim Schönheitshof von Ratingen, Kreises Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Mauerbach (Überlinger See), nördlicher Zufluss des Überlinger Sees bei Untermaurach, Stadt Überlingen, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Mauerbach (Wienfluss), linker Zufluss des Wienflusses in Hadersdorf, Hadersdorf-Weidlingau, Wien
 Mauerbach (Wolfsgrundbach), rechter Zufluss des Wolfsgrundbachs (zum Hiffelbach, zur Seckach) vor Bödigheim, Stadt Buchen (Odenwald), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg

 Mauerbacher Graben, rechter Zufluss der Ecknach in Klingen, Stadt Aichach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Obermauerbach
 Untermauerbach